Rio Onon
Onon (cratera)

Localidades

Onon (Khentii)

Veja também
Ononis

Desambiguação